Nemesio Fernández-Cuesta Illana  puede hacer referencia a:

 Nemesio Fernández Cuesta y Picatoste (1818-1893), periodista español.
 Nemesio Fernández-Cuesta y Porta (1865-1926), médico y académico español.
 Nemesio Fernández-Cuesta Illana (1928-2009), político y economista español.